Никола Петров Сарафов е български инженер от Македония.

Биография 
Никола Сарафов е роден в Либяхово, тогава в Османската империя. Баща му Петър Сарафов е възрожденски български учител, а чичо му Коста Сарафов и дядо му архимандрит Харитон Карпузов са водачи на борбата за самостоятелна българска църква в Неврокопско и Сярско, и тримата дейци на Българската екзархия. Негови братя са инженерът Петко Сарафов, революционерът Борис Сарафов и известният български актьор Кръстьо Сарафов, сестра му е председателката на Македонския женски съюз доктор Злата Сарафова, а негов братовчед е полковник Димитър Стойков.

В 1900 година Никола Сарафов завършва строително инженерство в Санктпетербургския университет. Завръща се в Свободна България, където работи като инженер в София. Участва в Първата световна война като запасен поручик, взводен командир в Първи пехотен софийски полк и по-късно ротен командир в Осемдесет и първи пехотен полк. Награден е с три ордена „За храброст“, IV степен. В 1937 година след обединяването на Българското инженерно-архитектурно дружество, Дружеството на българските архитекти и Съюза на инженерите и архитектите на свободна практика в Съюз на българските инженери и архитекти, Никола Сарафов е избран за председател на Временния управителен съвет на Съюза.

Родословие

Бележки 

Родени в Илинден
Починали в София
Никола
Български инженери
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Санктпетербургския университет
Български учени от Македония
Български поручици
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Погребани в Централните софийски гробища
По произход от Гайтаниново